Il singolare del torneo di tennis Casablanca WCT 1970, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Andrés Gimeno 6-4, 6-4, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Casablanca WCT 1970